Ocoee bezeichnet:
 den Toccoa-Ocoee River, ein Fluss in den US-Bundesstaaten Georgia und Tennessee
 Ocoee (Florida), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Florida
 die USS Ocoee (SP-1208), ein ehemaliges Patrouillenboot der US Navy
 das Ocoee Whitewater Center, eine Sportstätte für Wildwasser-Sport am Ocoee-River